Линарес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия, на расстоянии 51 км до административного центра провинции. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена.

Занимает площадь 195,1 км². Население — 61 306 человек (на 2010 год).

На протяжении многих лет в Линаресе проходил один из самых крупных шахматных турниров, в которых участвовали самые известные шахматисты мира (такие как Каспаров, Карпов, Крамник и многие другие).

Родина всемирно известного певца Рафаэля, который при любой возможности вспомнает о своей малой родине.

Здесь в 1947 году на арене для корриды погиб Манолете — самый знаменитый испанский матадор.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares
 Orquesta Sinfónica Ciudad de Linares
 Guía virtual de Linares
 LinaresVirtu@l
 Wiki-Enciclopedia de Linares
 Culmina, Servicios Turísticos y Culturales. Visitas guiadas y proyectos educativos

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна